El término Geldre puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la familia Geldre o Gedler o Gelches o Jedler o Xedler, cuyo apellido alemán es originalmente Schedler:
- Juan Xedler (castellanización de Hans Schedler), administrador de las minas de Almadén para la familia alemana Fugger;
- Juan Geldre (castellanización de Juan Frederic Schedler Van der Schueren) (1560 - 1625), un jesuita, teólogo y escritor español;
- Carlos Xedler y de Juren (15--/1596), administrador general de las Minas del Reino de Castilla;
- Juan Gelder y Calatayud;
- Marcos Gedler Calatayud y Toledo, el gobernador de la provincia de Venezuela desde 1644 hasta 1649;

 a la planta Viburnum opulus, uno de cuyos nombres comunes es geldre.

Referencias